Tomasz Chrzanowski (ur. 1981) – kulomiot
 Tomasz Chrzanowski (ur. 1980) – żużlowiec